Hansjörg Wirz, ancien athlète suisse et président de l'Association européenne d'athlétisme
 Henry Wirz, officier américain confédéré d'origine suisse
 Katharina Mangold-Wirz (1922-2003), biologiste et malacologiste suisse.
 Peter Wirz, athlète suisse
 Valentin Wirz, joueur de hockey sur glace suisse

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme